Pesnica (rijeka), rijeka u Sloveniji
 Općina Pesnica, općina u sjevenoj Sloveniji
 Pesnica pri Mariboru, naselje u općini Pesnica u Sloveniji